Harleston (Mississippi), plaats in Mississippi
 Harleston (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Harleston (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Harleston (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk